Johan Liiva – cantante svedese
 Liiva – distretto della capitale estone Tallinn
 Liiva – villaggio sull'isola  di Muhu, in Estonia